Das Eurotel Slovak Indoors 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Bratislava. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 13. bis 21. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Bratislava